Сьюзен Макбейн (, ) — бывшая американская порноактриса, член зала славы XRCO.

Биография 
Сьюзен, стройная брюнетка, родилась в богатой семье. Имеет двух братьев. Хорошо училась в школе. В 11 лет подверглась сексуальному насилию. В 14 лет познакомилась с мужчиной, за которого в 20 лет вышла замуж. У пары родились двое близнецов, которые затем умерли. Сьюзен также родила дочь и вскоре поле этого развелась с мужем.

В середине 1970-х годов начала работать моделью на телевидении. В 1975 году дебютировала в порноиндустрии, в фильме режиссёра Картера Стивенса Sexual Rollerbabies. Также снималась у таких известных режиссёров, как Чак Винсент, Рэдли Мецгер и Джерард Дамиано. Стала одной из «классических» и узнаваемых актрис эпохи порношика. Кроме порно, также снималась в художественных фильмах и работала в музыкальной индустрии. Ушла из индустрии  в 1984 году. В 1990 году была введена в Зал славы XRCO.

Избранная фильмография 
For Richer for Poorer (1979)
Revenge of the Rope Masters (1979) 
Doogan's Woman (1978)
One Last Score (1978) 
 Maraschino Cherry (1978)
Blue Nude (1978)
People (1978)
Two Timer (1977) 
Barbara Broadcast (1977) 
A Coming of Angels (1977)
Virgin Dreams (1977) 
Heat Wave (1977)
Visions (1977)
Sharon (1977)
Portraits of Pleasure (1977) 
Odyssey: The Ultimate Trip (1977)
Miss Kinsey's Report (1977)
Blue Obsessions (1977)
Sweetheart (1977)
Teenage Housewife (1976)
Voluptuous Predators (1976) (в титрах не указана)
Blonde Velvet (1976)
Candy Lips (1976)
Souperman (1976)
The Farmer's Daughters (1976)
Sexual Rollerbabies (1976) 
Paying for It (1976) (в титрах не указана)

Примечания

Ссылки 
 

Порноактрисы США
Члены Зала славы XRCO